San Borja bezeichnet:
 Francisco de Borja (Jesuit) (1510–1572), spanisch auch San Borja, Heiliger
 San Borja (Ledesma), Ort in Argentinien
 San Borja (Ballivián), Stadt in der Provinz Ballivián, Bolivien
 San Borja (Río Blanco), Ortschaft am Río Blanco im Departamento Beni, Bolivien
 Municipio San Borja, Municipio in der Provinz Ballivián, Bolivien
 Distrikt San Borja, Bezirk in der Provinz Lima in Peru